El término julián chiví puede referirse a:

 un nombre común de la especie de ave Vireo altiloquus.

 un nombre común de la especie de ave Vireo chivi.